Mount Airy (Carolina do Norte)
Mount Airy (Geórgia)
Mount Airy (Maryland)

Desambiguações de topônimos